Ngoro peut désigner :
 Ngoro, une commune du Cameroun
 les Ngoro, une population du Cameroun ;
 le ngoro, un dialecte du tuki, une langue bantoue ;
 le Ngoro, un cours d'eau du Cameroun.